WSPR steht für:
 Weak Signal Propagation Reporter
 Wasserschutzpolizeirevier
 einen Mittelwellen-Radiosender in Springfield, Massachusetts, USA

WSPR